Neutrón o neutron pueden hacer alusión a los siguientes artículos:

 Neutrón, partícula de carga neutra de un átomo.
 Neutrón (juego), juego abstracto.
 Neutrón (Marvel Comics), personaje de Marvel Comics.
 Neutrón (DC Comics), personaje de DC Comics.
 Neutron (cohete), vehículo de lanzamiento estadounidense en desarrollo.
 Jimmy Neutrón, personaje de animación.